Michael „Mike“ Rothschild ist ein ehemaliger US-amerikanischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Mike Rothschild konnte auf eine lange Karriere als GT- und Sportwagenpilot zurückblicken. Zwischen 1953 und 1967 bestritt er 50 Rennen und konnte einen Gesamt- und sieben Klassensiege feiern. Rothschild bestritt vor allem Sportwagenrennen in Nordamerika und war dort als Werksfahrer von Morgan und Triumph aktiv.

13 Mal bestritt er das 12-Stunden-Rennen von Sebring, wo seine beste Platzierung im Schlussklassement der 20. Rang 1958 war. Viermal kam er nach Europa, um beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu starten. Hier war die beste Platzierung der 15. Rang 1961.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Sebring-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Über Mike Rothschild (englisch)
 Mike Rothschild bei Racing Sports Cars

Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann